Леони́д Бороди́н:
 Бородин, Леонид Александрович (1923—2008) — первый секретарь Астраханского обкома КПСС.
 Бородин, Леонид Григорьевич (1925—2015) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Бородин, Леонид Иванович (1938—2011) — советский диссидент, русский писатель и публицист, поэт.